Hansel et Gretel est un conte traditionnel du , popularisé par les frères Grimm en 1812 dans leurs Contes de l'enfance et du foyer.

Il a donné lieu à de nombreuses adaptations parmi lesquelles :

Musique
 Hänsel und Gretel (1893) est un opéra allemand de Engelbert Humperdinck
 Hansel et Gretel  (2014) est une comédie musicale française de David Rozen, Guillaume Beaujolais, Fred Colas

Cinéma
 Hansel and Gretel (1909), court-métrage américain de J. Searle Dawley
 Hansel and Gretel (1923), court-métrage américain d'Alfred J. Goulding 
 Hansel and Gretel (1933), court-métrage d'animation américain de Connie Rasinski
 Hansel and Gretel (1954), long-métrage d'animation américain de Michael Myerberg et John Paul
 Hänsel und Gretel (1954), film allemand de Walter Janssen
 Hansel and Gretel (1955), film d'animation de Lotte Reiniger
 Hänsel und Gretel (1954), film allemand de Fritz Genschow
 Hansel et Gretel (1987), film américain de Len Talan avec David Warner et Cloris Leachman
 Hansel and Gretel (2002), film américain de Gary J. Tunnicliffe
 Hansel and Gretel (2007), film coréen de Yim Pil-sung
 Hansel and Gretel: Witch Hunters (2013), comédie horrifique américaine écrite et réalisée par Tommy Wirkola
 Hansel & Gretel (2013), film américain de Anthony C. Ferrante.

Télévision
 Hansel et Gretel est un téléfilm de Tim Burton, diffusé en 1982.
 Hansel e Gretel est un téléfilm italien diffusé en 1990.

Littérature
Hansel et Gretel est un manga japonais de Junko Mizuno
Hansel et Gretel est une bande dessinée française de Philippe Petit
Hansel and Gretel est un manga japonais de Katsuhiro Ōtomo

Divers